Trachyoribates viktortsoii — вид непаразитических панцирных клещей из семейства Haplozetidae. Эндемик Малайзии, который был назван в честь рок-музыканта Виктора Цоя.

Распространение 
Встречается в подстилке лесов Малайзии (Юго-Восточная Азия). Perak District, 50 км с.-в. Gerik, Titiwangsa, 05°36’17.4"N, 101°32’34.0"E, высота 1100 м, лесной комплекс Belum-Temenggor.

Описание 
Микроскопического размера клещи с округлой формой тела (около 0,3 мм). Размеры тела самок и самцов: 332—398 × 232—265 мкм. Основная окраска тела от светло-коричневой до красно-коричневой. Рострум округлый. Ботридиальная щетинка длинная, булавовидная. Ботридиум с латеральным зубцом. Претарзус ног с тремя коготками. Вертлуг третьей пары ног с одной щетинкой.  морфологически сходен с таксоном  (Африка) по таким признакам как наличие длинных интерламеллярных щетинок и трёхчлениковых ног, но отличается от последнего полностью сетчатой поверхностью тела (продорзум, нотогастер и вентер мелко сетчатые), пятью парами генитальных щетинок и 11 парами нотогастральных setal alveoli, включая dp. Вид  был впервые описан в 2019 году крупным российским акарологом Сергеем Ермиловым (Тюменский государственный университет) и включён в состав рода  из семейства Haplozetidae (Oripodoidea).

Этимология 
 был назван в честь легендарного советского рок-музыканта Виктора Цоя (1962—1990), чьим поклонником является автор описания нового для науки членистоногого.

Примечания

Литература 
 Balogh J., Balogh P. (1992). The Oribatid Mites Genera of the World. The Hungarian National Museum Press, Budapest. Vol. 1: 263 pp.
 Norton R. A., Behan-Pelletier V. M. (2009). Oribatida. Chapter 15. In: Krantz G.W., Walter D.E. (Eds). A Manual of Acarology. Texas Tech Univ. Press, Lubbock, 430—564. isbn = 9780896726208
 Shaldybina E. S. (1975). Family Haplozetidae. In: Ghilyarov MS (Ed). A Key to the Soil Inhabiting Mites. Nauka Press, Moscow, 268—275. [in Russian]

Ссылки 
 Найденный в лесах Малайзии вид клещей назвали в честь Виктора Цоя. indicator.ru
Панцирные клещи
Животные, описанные в 2019 году
Паукообразные Азии
Эндемики Малайзии
Таксоны животных, названные в честь людей
Объекты, названные в честь Виктора Цоя